Sovjetunionen var med i olympiska spelen första gången 1952, och har varit med vid 18 tillfällen sedan dess. Nationen vann många medaljer, och vid sex av nio sommarspel vann man medaljligan. I de nio olympiska vinterspelen som man delatagit i, blev man etta i medaljligan sju gånger, och tvåa de övriga två.

Historia 
Nina Romasjkova tog den första guldmedaljen åt nationen 1952, i diskuskastning. Hennes resultat (51,42) ledde till ett nytt olympiskt rekord. Den första medaljen i ett vinterspel kom 1956 i Cortina d'Ampezzo, och det var Ljubov Kozyreva som tog den i damernas 10 km längdskidåkning. 
Sovjetunionen höll olympiska sommarspelen 1980 i Moskva, som bojkottades av många länder med USA i spetsen. Som hämnd valde Sovjetunionen att bojkotta olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles. Vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona, efter Sovjetunionens upplösning, deltog de före detta Sovjetrepublikerna som OSS. Därefter deltog de som självständiga stater, varav den största var Ryssland.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter 

Sovjetunionen i olympiska spelen